«Украинское движение» () — общее для ряда понятий и определений название, характеризующее процесс построения украинского государства и нации.

Движения 
 Украинское национальное движение
 Украинофильство
 Украинская идентичность
 Мазепинство

Книги 
 «Украинское движение как современный этап южнорусского сепаратизма» — публицистический труд действительного статского советника Сергея Щёголева (1912).
 «Украинское движение (книга)» — памфлет историка и публициста Андрея Стороженко.